Парасар () — высокогорное озеро в округе Манди (штат Химачал-Прадеш, Индия).

География, описание 
Озеро имеет правильную овальную форму размером 150 на 60 метров. Зеркало озера находится на высоте 2605 метров над уровнем моря. Глубина озера неизвестна, по крайней мере, водолазы с современным оборудованием достичь его дна не смогли. Достопримечательность озера — плавучий остров круглой формы диаметром около 25 метров. Он медленно путешествует по длинной оси озера: летом остров находится у одного края, зимой — у другого. Питание дождевое и ледниковое, впадающих и вытекающих рек нет. Своё название озеро получило в честь мудреца по имени Прашар, который долгое время жил на берегу. На берегу озера стоит пагода, построенная в XIII веке.

Согласно местным верованиям, озеро образовалось, когда один из богов, остановившийся здесь на отдых, ткнул в землю рукой вертикально вниз по самый локоть. А плавучий остров на нём — точка концентрации внимания, которую создал мудрец Прашар для медитации. Ныне озеро пользуется популярностью у паломников: они, приходя на его берег, бросают в воду монеты. Доступ туристов, для которых в округе выстроены несколько домиков, к озеру осуществляется с апреля по ноябрь, зимой озеро обычно замерзает.

См. также 
 
 Список озёр Индии
 Список озёр Химачал-Прадеш

Примечания

Ссылки 
  на сайте wikivoyage.org
 
 
 
  на Facebook
  Видео 0:02:27

Священные озёра
Бессточные озёра Азии
Озёра Химачал-Прадеша
Манди (округ)